Kley est un patronyme porté notamment par :

 Chaney Kley (1972-2007), acteur américain ;
 Heinrich Kley (1863-1945), dessinateur de presse, illustrateur, caricaturiste et peintre allemand.

Homonymie de patronyme